FCS est un sigle qui peut faire référence à :
 facteur clé de succès ;
 fausse couche spontanée, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Finance-contrôle-stratégie, une revue scientifique française ;
 Fondation de coopération scientifique ;
 Frame Check Sequence ;
 Full choice system, selon le dictionnaire de la Ball Jointed Doll ;
 Fluorescence correlation spectroscopy, (en français, spectroscopie de corrélation de fluorescence), une technique d'imagerie en biologie cellulaire ;
 NCAA Division I Football Championship Subdivision, un groupe d'équipes universitaires américaines dans le football américain ;
 Société fédérale du Commonwealth ;
 Fonds communautaire de surcompensation ;
 First Commercial Shipment, pour la disponibilité d'un produit.

FCS est un code qui peut faire référence à :
 .

fcs peut faire référence à :
 langue des signes québécoise, selon le code ISO 639-3.